Heinz Dressel ist der Name folgender Personen:

* Heinz Dressel (Dirigent) (1902–1997), deutscher Dirigent
 Heinz F. Dressel (1929–2017), deutscher Theologe und Menschenrechtler